

Cinema
Swanee River – cortometraggio d'animazione del 1925 diretto da Dave Fleischer
Swanee River – film del 1931 diretto da Raymond Cannon
Il canto del fiume (Swanee River) – film del 1940 diretto da Sidney Lanfield

Musica
Old Folks at Home o Swanee River – canzone scritta da Stephen Foster nel 1851, inno ufficiale  della Florida